Turi steht für:
 Turi (Apulien), ein Ort in der italienischen Provinz Bari.
 Turi (Musikinstrument), ein Musikinstrument.
 Turi, der Wanderlappe, ein Stummfilm 1913.
 Turi, ein Film über Arthur Honegger, eine Dokumentation 2004 von Lotty Wohlwend. 
 Turibaum, eine Pflanzenart.
 Turi (Azuay), Ort und Parroquia rural im Kanton Cuenca, Provinz Azuay, Ecuador
 Turi (Sleman), Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Sleman der Sonderregion Yogyakarta im Süden der Insel Java

Turi steht für einen Vornamen, bedeutende Namensträger:
 Turi Ferro (1921–2001), ein italienischer Schauspieler.
 Turi Schellenberg (* 1940), ein Schweizer Bassgeigenspieler.
 Turi Simeti (1929–2021), ein italienischer Maler.
 Turi Vasile (1922–2009), ein italienischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmregisseur.
 Turi Widerøe (* 1937), eine norwegische Pilotin, Journalistin und Buchgestalterin.
 Arthur Honegger (Schriftsteller), als Rufname.
 Kurt Kremers, als Pseudonym. 

Turi steht für einen Nachnamen, bedeutende Namensträger:
 Géza Turi (* 1974), ungarischer Fußballtorhüter
 Johan Turi (1854–1936), samischer Schriftsteller
 Julian Turi (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Peter Turi (* 1961), deutscher Journalist und Verleger